Nimrod ( für Jäger) steht für:

 Nimrod, altorientalischer, in Bibel, Tanach und Koran erwähnter mythischer Held und König
 scherzhaft oder veraltet für Jäger

geografische Objekte:
 Nimrod (Burg), mittelalterliche Burg auf den Golanhöhen
 Nimrod-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Nimrod-Gruppe, vermeintliche Inselgruppe im Südpazifik
 Nimrod-Passage, Meerenge im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Mount Nimrod, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Nimrods Staudamm, ein historischer Staudamm am Tigris um 2000 v. Chr.
 Nimrud, archäologische Fundstätte im heutigen Nordirak
 Nemrut Dağı (Adıyaman), Berg im Taurusgebirge in der Südosttürkei mit einem antiken Heiligtum (Weltkulturerbe)
 Nemrut Dağı (Bitlis), heute ruhender Vulkan in der Türkei bei Tatvan am Vansee
 Weiler Nimrod bei Marienbad (Böhmen, heute Tschechien)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Nimrod (Arkansas)
 Nimrod (Minnesota)
 Nimrod (Montana)
 Nimrod (Oregon)
 Nimrod (Texas)

historische Ereignisse:
 Operation Nimrod, Befreiung der Geiseln aus der iranischen Botschaft in London durch den Special Air Service, siehe Geiselnahme in der iranischen Botschaft in London 1980
 Nimrod-Expedition, Antarktisexpedition von 1907 bis 1909 unter der Leitung des britischen Polarforschers Ernest Shackleton

musikalische Werke:
 Nimrod, 9. Variation (op. 36 aus 1899) in den Enigma-Variationen von Edward Elgar
 Nimrod (Album), Titel eines 1997 erschienenen Albums der Punk-Band Green Day

Personen:
 Elvin G. Nimrod (* 1943), grenadischer Politiker
 Nimrod Bena Djangrang (* 1959), im Tschad geborener französischer Schriftsteller
 Nimrod, Gegenspieler der Helden aus der Serie Gargoyles, siehe Gargoyles – Auf den Schwingen der Gerechtigkeit #Nebenfiguren
 Pseudonym des englischen Sportjournalisten Charles James Apperley (1777–1843)

Verkehr:
 Nimrod (Schiff), Expeditionsschiff der gleichnamigen Antarktisexpedition
 Nimrod, ein Name des früheren osmanischen Linienschiffs Bedr-i Zafer 
 40M Nimrod, ungarischer Flakpanzer des Zweiten Weltkriegs
 British Aerospace Nimrod, britisches Flugzeug zur U-Bootjagd und Seeaufklärung
 Hawker Nimrod, britisches Kampfflugzeug, das zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gebaut wurde (Marineversion der Hawker Fury)
 Nimrod (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Nimrod Racing Automobiles, ehemaliger britischer Rennwagenhersteller
 Nimrod NRA/C2, Sportwagen von Nimrod Racing Automobiles in Zusammenarbeit mit Aston Martin

Weiteres:
 Nimrod (Computer), ein 1951 gebauter Spezialcomputer
 Nimrod (Lenkwaffe), Luft-Boden-Rakete der israelischen Luftwaffe
 Nimrod Förlag, schwedischer Buchverlag in Hörby, dessen deutsche Verlagsreihe als Edition Rugerup erscheint
 Nimrod-Verlag, schweizerischer Verlag mit Sitz in Zürich
 Die Programmiersprache Nim hieß bis Dezember 2014 Nimrod

Siehe auch: